Lacarra puede referirse a:

Lacarra (apellido), apellido vasco.
Lacarre, comuna en el departamento de Pirineos Atlánticos. En la antigua Baja Navarra, esta localidad fue el solar del linaje del mismo nombre.
Avenida Lacarra, una calle de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Referencias